

Fisica 
Generatore elettrico – dispositivo in grado di generare energia elettrica
Generatore di tensione
Generatore di corrente
Generatore di forme d'onda
Generatore di ultrasuoni
Generatore eolico
Generatore ideale

Matematica e informatica 
Generatore – elemento facente parte dell'insieme da cui si possono costruire tutti gli altri elementi di una struttura algebrica
Generatore – numero intero le cui potenze modulo n sono congruenti con i numeri coprimi a n
Generatore – routine della programmazione informatica

Altri progetti